Un sachet est un petit sac, ou parfois un petit coussin où l’on met des parfums, des senteurs.

Parmi les principaux types de sachet que l'on peut rencontrer, on compte : 

 sachet de thé,
 sachet de café,
 sachet déshydratant,
 sachet à odeurs,
 sachet sous vide
 sachet d'alcool.

Nom de personne 
 Marie-Hélène Sachet est une botaniste française.

Références